Slalom gigant mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 15 lutego 2013 roku na trasie Planai. Tytułu mistrza świata z Ga-Pa bronił Amerykanin Ted Ligety.

Wyniki

Bibliografia 
 

Slalom gigant mężczyzn